IG bzw. I.G. steht für:
 IG Group, ein Anbieter für Finanzprodukte, Sitz in London
 Industriegewerkschaft
 Innengewinde, siehe Whitworth-Gewinde
 Inscriptiones Graecae, ein Akademienvorhaben an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
 Instagram, ein soziales Online-Netzwerke zum Teilen von Fotos und Videos
 Integrierte Gesamtschule, eine Schulform
 Interessengemeinschaft, ein Zusammenschluss verschiedener Personen auf Grundlage eines gemeinsamen Interesses
 Air Italy (2018), die ehemalige Fluggesellschaft Meridiane (nach dem IATA-Code)
 County Fermanagh, nordirisches Kfz-Kennzeichen
 Information Governance, ein Set von interdisziplinären Strukturen, Richtlinien, Verfahren, Prozessen und Kontrollen, um Informationen auf Unternehmensebene zu verwalten 
 Iauko Group, eine Partei im Parlament von Vanuatu, ein souveräner Inselstaat im Südpazifik

iG steht für:
 Internet Group, brasilianischer Internetprovider

i. G. steht für:

 im Generalstab, ein Funktionsbezeichnung, siehe  Generalstabsoffizier
 im Generalstabsdienst, ein Dienstgradergänzung der Bundeswehr, siehe Offizier im Generalstabsdienst
 in Gründung, siehe Vor-GmbH

ig steht für:

 Igbo (Sprache), eine Sprache in Nigeria (Sprachcode ISO 639-1)

Ig steht für:

 Ig (Slowenien) (auch Ig pri Ljubljana, deutsch: Igglack), Gemeinde in der Region Gorenjska in Slowenien
 Immunglobulin, ein Antikörper
 Ig-Nobelpreis, ein Anti-Nobelpreis

IG